Monts Yuntai (Jiangsu)
 Monts Yuntai (Henan)